Wiktor Krawtschenko ist der Name folgender Personen:
 Wiktor Petrowitsch Krawtschenko (* 1941), sowjetischer Leichtathlet